Příjmení Klar, přechýleně Klarová, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Alois Klar (1763–1833) – filolog, pedagog a filantrop, profesor pražské univerzity, děkan filosofické fakulty, zakladatel a první ředitel Klarova ústavu pro slepce
 Petr Klar (* 1950) – český fotbalista

Podobná příjmení
 Kral
 Král (příjmení)

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení